Canseco ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Diez Canseco († 2013), peruanischer Politiker
 José Canseco (* 1964), kubanischer Baseballspieler
 José Canseco (Eishockeyspieler) (* 1989), mexikanischer Eishockeyspieler
 Quico Canseco (* 1949), US-amerikanischer Politiker